Ferdinand V kan syfta på:
Ferdinand II av Aragonien
Ferdinand I av Österrike